Horná Lehota può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Horná Lehota, comune del distretto di Brezno, nella regione di Banská Bystrica
 Horná Lehota, comune del Distretto di Dolný Kubín, nella regione di Žilina